Višňova är en ort i Tjeckien.   Den ligger i regionen Liberec, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Višňova ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Višňova är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Višňova ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Višňova. Runt Višňova är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Frýdlant v Čechách,  km sydost om Višňova. Omgivningarna runt Višňova är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Liberec (region)